Rockport heißen folgende

Orte in Kanada:
 Rockport (New Brunswick)
 Rockport (Ontario)

in den Vereinigten Staaten:
 Rockport (Arkansas)
 Rockport (Colorado)
 Rockport (Illinois)
 Rockport (Indiana) mit Kraftwerk Rockport
 Rockport (Kalifornien)
 Rockport (Kentucky)
 Rockport (Maine)
 Rockport (Massachusetts)
 Rockport (Michigan)
 Rockport (Mississippi)
 Rockport (New Jersey)
 Rockport (Ohio)
 Rockport (Pennsylvania)
 Rockport (Tennessee)
 Rockport (Texas)
 Rockport (Utah), Geisterstadt
 Rockport (Washington)
 Rockport (West Virginia)
 Rockport Colony (South Dakota)
 Rockport Junction (Indiana)

Sonstiges:
 Rockport (Label)

Siehe auch:
 Rockport State Park, State Parks in den Vereinigten Staaten